Hultsfred (gemeente), een gemeente in Zweden.
 Hultsfred (plaats), de hoofdplaats van deze gemeente.